Чешаль () — село в общине Вишеград Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Население составляет 16 человек по переписи 2013 года.

Географическое положение 
Находится в 5 км к северо-востоку от Вишеграда. В километре от центра деревни находится гостиница «Вилина Влас».

История 
Чешаль первый раз упоминается в XVII веке как дом местных чеканников. Предполагается, что в XIX году здесь осели Вуковичи из Герцеговины.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Вишеград 

Населённые пункты Республики Сербской